Brohn ist der Name folgender Personen:

 Wolf Ernst Brohn (um 1600–1664), deutscher Bildhauer
 William David Brohn (1933–2017), US-amerikanischer Orchestermusik-Arrangeur

 	
Siehe auch:
 Bröhn
 Brohna
 Bron
 Bronn
 Broen
 Prohn